Andrei Vladimirovitch Griazev (en ), né le  à Perm, est un patineur russe. Champion de Russie 2007, il s'est retiré en 2009.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Naissance à Perm
Naissance en juillet 1985